Соревнования в смешанных командных прыжках с нормального трамплина (HS100) на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2015 года в Фалуне прошли 22 февраля.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2015